Bahnsen steht für:

 den Suderburger Ortsteil Bahnsen im Landkreis Uelzen in Niedersachsen

Bahnsen ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Bahnsen (1913–1971), friesischer Minderheitenpolitiker in Schleswig-Holstein
 Greg Bahnsen (1948–1995), US-amerikanischer Theologe
 Julius Bahnsen (1830–1881), deutscher Philosoph
 Meike Bahnsen (* 1973), dänische Schauspielerin

Siehe auch:

 Bahnson
 Bansen